Мали акционари су власници акција (делова капитала) акционарских друштава. Њихов појединачни удео у власништву капитала ових привредних субјеката најчешће не прелази 1%, па стога самостално готово да не могу да утичу на вођење пословне политике друштва. Због овога се често дешава да се мали акционари удружују у интересне групе, ради заједничког наступа на скупштинама друштава, те лакшег остваривања својих интереса.

Треба правити разлику између малих и мањинских акционара. Мањински акционари, иако не поседују контролни пакет акција, могу имати власништво над значајним делом акција неког предузећа, те бити врло утицајни у одлучивању, док за мале акционаре важи напред изнесен проценат власништва.

Мали акционари, попут свих осталих, имају право на расподелу добити и учешће у одлучивању на Скупштини акционара сразмерно свом (малом) уделу, као и, зависно од законодавства под којим је друштво инкорпорирано, на слање предлога за скупштину акционара. Мали акционари могу користити свој удео о власништву ради деоничарског активизма.

Економија
Економска теорија